Mužská čtyřhra European Open 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do deblové soutěže antverpského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl francouzský pár Nicolas Mahut a Édouard Roger-Vasselin, Roger-Vasselin nastoupil do paralelně hraného Stockholm Open.

Vítězem se stal nejvýše nasazený, německý pár Kevin Krawietz a Andreas Mies, který ve finále za 1.14 hodiny zdolal americko-britské turnajové dvojky Rajeeva Rama s Joem Salisburym po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali třetí společnou i individuální trofej na okruhu ATP Tour. Bodový zisk dopomohl oběma Němcům v rozmezí dalších dvou týdnů k debutovému vstupu do první světové desítky ve čtyřhře.

Nasazení párů 

  Kevin Krawietz /  Andreas Mies (vítězové)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (finále)
  Oliver Marach /  Jürgen Melzer (1. kolo)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2019
ATP Tour 2019